El término The Visitors puede referirse a:

 The Visitors, una ópera de Carlos Chávez; 
 The Visitors, un álbum de ABBA; 
 The Visitors, un simple de ABBA; o
 The Visitors (1972), una película de Elia Kazan.